Tăbăcaru ist der Familienname folgender Personen:
 Dumitru Iancu Tăbăcaru, rumänischer Autor